Odilon est un prénom masculin de la même origine qu'Odile, Odon, Othon ou Odette, fondé sur le thème germanique ot/od, signifiant propriété, héritage.

Fête le .

Prénom
 Odilon de Bavière (736-748), duc de Bavière
 Odilon de Gérone (inconnu), comte de Gérone (fl. 810)
 Odilon, abbé de Stavelot (vers 900)
 Odilon de Cluny, parfois connu comme Odilon de Mercœur (vers 962-1048), saint de l'Église catholique, cinquième abbé de Cluny
 Odilon Barrot (1791-1873), homme politique français
 Odilon Lannelongue (1840-1911), médecin français
 Odilon Redon (1840-1916), peintre français
 Odilon Dédou, héros de bande dessinée
 Odilon Verjus, héros de bande dessinée
 Charles-Odilon Beauchemin (1822-1887), imprimeur, l'un des pionniers du livre au Canada (à Montréal), fondateur de la Librairie Beauchemin (1842)
 Louis-Joseph-Odilon Beauchemin, fils et successeur de Charles-Odilon

Toponyme
 Saint-Odilon-de-Cranbourne, commune du Québec

Autres
 Monument Odilon-Jean Périer

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme